Ім'я Фрідріх II (Friedrich II) — власна назва, ім'я.

 Фрідріх II Гогенштауфен (1194—1250) — імператор Священної Римської імперії (з 1220 р.)
 Фрідріх II (1201—1246) — герцог Австрії (з 1230 р.) з династії Бабенбергів
 Фрідріх II (1272—1337) — король Сицилії (з 1296 р.)
 Фрідріх II (1327—1344) — герцог Австрії (не правив) з династії Габсбургів
 Фрідріх II (1412—1464) — курфюрст Саксонії (з 1428 р.)
 Фрідріх II (1413—1470) — маркграф Бранденбургу (з 1440 р.)
 Фрідріх II Великий (1712—1786) — король Пруссії (з 1740 р.)
 Фрідріх II Одноокий (1090—1147) — герцог Швабії (1105—1147)
 Фрідріх II Курляндський (1650—1698) — герцог Курляндії і Семигалії (1682—1698), імперський князь Священної Римської імперії